Ferris kan syfta på,

Personer
Clifford D. Ferris, amerikansk entomolog.
Dee Ferris, brittisk konstnär. 
George Washington Gale Ferris, Jr., amerikansk ingenjör och uppfinnare av pariserhjulet.
Gordon Floyd Ferris, amerikansk entomolog. 
Jean Leon Gerome Ferris, amerikansk konstnär,
Michelle Ferris, australisk tävlingscyklist.
Pam Ferris, brittisk skådespelare. 
Roxana Stinchfield Ferris, amerikansk botanist.
Sam Ferris, brittisk maratonlöpare. 
Woodbridge Nathan Ferris, amerikansk politiker.

Geografi

Antarktis 

 Ferris (sjö),

USA 

 Ferris, Texas, Ellis County, 
 Ferris, Illinois, Hancock County,

Se även
Ferris State University – amerikanskt universitet
Fira med Ferris – amerikansk komedifilm

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar